Calderón steht für:
 Calderón (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Calderón (Symbol), historisches spanisches Zahlentrennsymbol
 Calderón (Quito), Ort und Parroquia im Kanton Quito der Provinz Pichincha, Ecuador
 Calderón (Esmeraldas), Ort und Parroquia im Kanton San Lorenzo der Provinz Esmeraldas, Ecuador
 Calderón (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Calderón (Morelos), Ort in Mexiko
 Calderón (San Luis Potosí), Ort in Mexiko

Siehe auch
 Calderone
 Islote Calderón
 Lemma von Calderón-Zygmund
 Punta Calderón